Каттовиц () — немецкое название города Катовице (, ):

  (1873—1922, 1939—1945) — район с центром в городе Каттовиц в Прусской Силезии
 Каттовиц (1939—1945) — административная единица в Прусской Силезии